Cotes (Espanha) — município da Comunidade Valenciana
 Roger Cotes — matemático inglês (1682–1716)
 Francis Cotes — pintor inglês (1726–1770)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos